Baigneaux – francuska gmina w regionie Akwitania
 Baigneaux – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Baigneaux – francuska gmina w Regionie Centralnym